Se også 342 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
42
Artikler om enkelte år